Barbat (muziekinstrument), een muziekinstrument uit het Midden-Oosten
Bărbat, woiwode van Oltenië in de 13e eeuw